Vieux (alcohol)
 "vieux", het franse woord voor "oud"

 Vieux (Calvados)
 Vieux (Tarn)